Chevillotte peut faire référence à :

Toponyme 

 La Chevillotte, commune française, située dans le département du Doubs ;

Patronyme 

 Jean Charles Chevillotte (1838-1914), armateur et homme politique français ;
 Louise Chevillotte (?-), actrice française.
Patronyme français